Холланд Ледис Тур () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по территории Нидерландов с 1998 года.

История 
Гонка была создана в 1998 году. Дебютное издание прошло в рамках национального календаря.

Со следующего 1999 года стала проводится в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI. В 2017 году вошла в календарь Женского мирового тура UCI.

Из соображений спонсорства с 2011 года в официальном названии гонки слово Holland заменено на название соответствующего главного спонсора гонки.

В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии COVID-19.

Маршрут гонки состоит из пролога и 5 этапов или 6—7 этапов без пролога. Один из этапов проводится в формате индивидуальной или командной гонки.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Холланд Ледис Тур на ProCyclingStats
 Холланд Ледис Тур на Cycling Archives
 Холланд Ледис Тур на CQranking
 Холланд Ледис Тур на Memoire du cyclisme
 Холланд Ледис Тур на Cycle Base
 Холланд Ледис Тур на First Cycling

Велогонки среди женщин